JGQ – codice aeroportuale IATA dell'transco Twr Galleria, Houston, Stati Uniti